Млин — пристрій, що розмелює зерно на борошно за допомогою вітряної, водяної, парової та іншої енергії.
 Млин — машина, апарат для подрібнення гірських порід
 Млин — комбінація в шахах
 Млин — старовинна настільна гра
 «Млин» — український фільм режисера Ігоря Негреску, знятий 2003 року

 Млин — село в Чашницькому районі Вітебської області.

 Млин — село в Самбірському районі Львівської області.
 Млин — село в Вараському районі Рівненської області.

Див. також 
 Мельниця
 «Мельница» («Млин») — російська кінокомпанія яка створює мультфільми та мультсеріали.
 Млинок
 Водяний млин
 Вітряк
 Млинці

Посилання 
 Сайт «Млини України»